Донигал може да се отнася за:

 Донигал, град в Ирландия
 Донигал, графство в Ирландия
 Донигал, град в САЩ, Пенсилвания
 Донигал, залив в Ирландия
 Донигал, планина в Ирландия